3 marca 2019 rozegrany został mecz trzynastej edycji Superpucharu Wysp Owczych. Było to spotkanie mistrza kraju z roku 2018, HB Tórshavn, oraz zdobywcy Pucharu Wysp Owczych 2018, B36 Tórshavn. Po raz trzeci w swojej historii Superpuchar zdobył HB Tórshavn.

Mecz

Składy 

Wyspy Owcze
Rozgrywki piłkarskie na Wyspach Owczych
2019 na Wyspach Owczych